Patu eller Patù kan syfta på:

 Patu (spindlar) – ett släkte av spindlar

Geografi

Brasilien 

 Patu (kommun), Rio Grande do Norte, 
 Patu (ort), Rio Grande do Norte,

Italien 

 Patù, kommun, Apulien, Provincia di Lecce, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar